

Lieux 

 Rodrigues est une petite île à l’est de l'île Maurice. Voir aussi :
 Autonomie de Rodrigues,
 Éducation à Rodrigues, dont le Rodrigues College,
 Flore endémique de Rodrigues,
 Faune endémique de Rodrigues dont divers animaux portent le nom de cette île : founingo, râle, chevêche, foudi, perroquet, bihoreau, dronte, gecko, demoiselle, roussette,
 Rodrigues Alves est une municipalité de l'État d'Acre, au Brésil.

Personnes 

 Famille Rodrigues-Henriques
 
 Alfredo Rodrigues Gaspar (1865-1938), militaire et homme politique portugais ;
 Amália Rodrigues (1920-1999), fadiste et actrice portugaise, sœur de Celeste Rodrigues ;
 Ana Paula Rodrigues (née en 1987), handballeuse internationale brésilienne ;
 Andreia Rodrigues (1984-), présentatrice de télévision portugaise ;
 
 Breno Vinicius Rodrigues Borges (né en 1989), footballeur brésilien ;
 Bruno Manuel Rodrigues Silva (né en 1982), footballeur portugais ;
 Carlos Rodrigues (1908-??), footballeur portugais ;
 Carolyn Rodrigues (née en 1973), femme politique de Guyana ;
 Celeste Rodrigues (1923-2018), fadiste portugaise, sœur d'Amália Rodrigues ;
 David Rodrigues (né en 1991), coureur cycliste portugais ;
 Diogo Rodrigues (15?-1557), navigateur portugais du  ;
 Eduardo Ferro Rodrigues (né en 1949), homme politique portugais ;
 Elizabeth Rodrigues Gomes (née en 1965), athlète handisport brésilienne ;
 Eugénie Rodrigues-Henriques (1796-1852), épouse Foa, femme de lettres française ;
 Fabiano Lima Rodrigues (né en 1979), footballeur brésilien ;
 Fabio Rodrigues da Silva (né en 1990), footballeur brésilien ;
 
 Fredson Marcelo Andrade Rodrigues (né en 1988), footballeur cap-verdien ;
 Gabriel Rodrigues dos Santos (né en 1981), footballeur brésilien ;
 Gelson Rodrigues (né en 1982), footballeur brésilien ;
 Gustavo Rodrigues (né en 1995), handballeur brésilien ;
 Harry Bauer Rodrigues (1989-), musicien et producteur de musique électronique américain ;
 Hélder Rodrigues (né en 1979), pilote de rallye-raid et d'enduro ;
 Henrique Alberto Freitas do Nascimento Rodrigues (né en 1940), homme politique portugais
 Hermes Rodrigues da Fonseca (1855–1923), militaire et homme politique brésilien ;
 Jacob Rodrigue Péreire (parfois nommé Rodrigues Pereira) (1715-1780), l'un des précurseurs français de l'orthophonie ;
 Jádson Rodrigues da Silva (né en 1983), footballeur brésilien ;
 Jair Rodrigues (1939-2014), chanteur brésilien ;
 Jérémie Rodrigues (né en 1980), footballeur français ;
 
 Joaquim Rodrigues Graça (1804-1864), explorateur portugais ;
 
 Kévin Rodrigues (né en 1994), footballeur franco-portugais ;
 Kevin Rodrigues (né en 1988), alias Worakls, auteur-compositeur-interprète de musique électronique français ;
 Leonardo Rodrigues (né en 1978), joueur de volley-ball brésilien ;
 Léonie Rodrigues-Henriques (1820-1884), épouse Halévy, sculptrice française ;
 Luís Manuel Rodrigues Viana (né en 1970), footballeur portugais ;
 
 Márcio Rodrigues (né en 1978), footballeur brésilien ;
 Maria João Rodrigues (1955-), femme politique portugaise.
 Mauro Rodrigues (2001-), footballeur bissaoguinéen et portugais.
 Mickaël Rodrigues (né en 1977), footballeur français ;
 Miguel Trefaut Rodrigues (né en 1953), herpétologiste brésilien ;
 Mônica Rodrigues (née en 1967), joueuse de beach-volley brésilienne ;
 Nélson Rodrígues (1912-1980), journaliste, écrivain, et dramaturge brésilien ;
 Olinde Rodrigues (1795-1851), mathématicien, banquier et réformateur social français.
 Orlando Rodrigues (né en 1969), coureur cycliste portugais ;
 Quintino Rodrigues (né en 1971), coureur cycliste portugais ;
 Ricardo Luís Pozzi Rodrigues (né en 1976), footballeur brésilien ;
 Ronaldo Aparecido Rodrigues (né en 1982), footballeur brésilien ;
 Ronaldo Rodrigues de Jesus (né en 1965), footballeur brésilien ;
 Simao Rodrigues de Azevedo (1510-1579), portugais, l'un des fondateurs de l'ordre des Jésuites.
 Valdemar Rodrigues Martins (1932-1985), footballeur brésilien ;
Virginia Rodrigues (née en 1964), chanteuse brésilienne ;
 Vitor Rodrigues (né en 1983), coureur cycliste portugais ;
 Weverson Patrik Rodrigues Oliveira (né en 1988), footballeur brésilien.

Divers 

Voyage à Rodrigues est un roman de J. M. G. Le Clézio

Patronyme portugais
Patronyme hispanique